Sirsi kan syfta på följande platser:

Indien 

 Sirsi (ort i Indien, Uttar Pradesh), Morādābād, 
 Sirsi (ort i Indien, Karnataka), Uttar Kannada, 

Robotskapade Indienförgreningar